Baolin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baolin (köping i Kina, lat 30,38, long 103,50), Sichuan, 
 Baolin (köping i Kina, lat 31,42, long 104,44), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar